Last Days of Humanity () — известная голландская горграйнд — группа из Северного Брабанта, которая существовала с 1989 по 2006 год и возродилась в 2010 году. Музыка группы стала очень известна после выхода своих последних двух дисков: мини-альбома In Advanced Haemorrhaging Conditions и Putrefaction In Progress.
Музыка группы менялась по мере эволюции группы. Первые демо были в стиле грайндкор, но затем стиль сменился на горграйнд, а после того, как барабанщик Марк — владелец Klysma Records, а также основатель таких проектов, как Urine Festival, Fece-Vomitatie, Biocyst, взял контроль над записями, группа заиграла
экстремальную смесь горграйнда и нойзкора.
Обложки альбомов представляют собой фотографии настоящих обезображенных трупов.
Группа имеет очень дурную славу из-за того, что распадается каждые 2-3 года, а потом снова оживает.

Участники

Последний состав 
 Бас — Рогиер Кузее
 Вокал — Ханс Смит
 Барабаны — Марк Пальмен
 Гитары — Виллиам Ван Де Вен

Бывшие участники

Вокал 
 Барт Боуманс
 Эрвин Де Гроот
 Борис Корнелиссен

Гитара 
 Анне Ван Де Бургт
 Марк Снайдерс
 Вас Ван Геффен

Бас 
 Эрвин де Вит
 Деннис Деккерс
 Мартин Ван Синтен

Барабаны 
 Эмиел
 Гленн Яггерс
 Рутгер Нодж

Дискография 
 1992 : Last Days of Humanity (demo 1)
 1993 : Human Atrocity (demo 2)
 1994 : Сплит с Vulgar Degenerate)
 1995 : Pathological Dreams (сплит с Confessions Of Obscurity)
 1996 : Defleshed By Flies (сплит с Rakitis(Morbid Records))
 1998 : Sounds of Rancid Juices sloshing Around Your Coffin (альбом (Bones Brigade Records))
 1999 : Hymns of Indigestible Suppuration (альбом (Bones Brigade Records))
 2000 : Сплит с Morgue (Evil Biker Records)
 2001 : Choked in Anal Mange (сплит с Cock and Ball Torture (Fleshfeast Records / Unmatched Brutality))
 2001 : 138 Minutes Body Disposal (сплит с Stoma)
 2001 : Comeback of Goregods: Tribute to Regurgitate (компиляция (Bizarre Leprous Production))
 2003 : Dutch Assault (сплит с Suppository, SMES and Buried (Relapse Records))
 2004 : The XTC of Swallowing Feaces (album (Bones Brigade Records))
 2004 : Сплит с Lymphatic Phlegm (Black Hole Productions)
 2005 : In Advanced Haemorrhaging Conditions (альбом (Bones Brigade Records))
 2006 : Putrefaction in Progress (альбом (Bones Brigade Records))
 2007 : Rest In Gore 1989—2006 (Eye Of Terror Records / Bones Brigade Records))
 2010 : Goreresurrection (компиляция (Grind Block Records))
 2012 : Сплит с Necrocannibalistic Vomitorium (Horns & Hoofs Records))
2017 - Сплит с  F.U.B.A.R.
2021 - Horrific Compositions of Decomposition (Rotten Roll Rex)

Интернет-ссылки 
 LDOH’s официальная MySpace страница
 LDOH Интервью и Информация
 Bone Brigade Records

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Нидерландов
Грайндкор-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Квартеты